(pouvant se traduire de l'anglais par « artilleur », « fusilier ») peut désigner :

Sport 

 Edinburgh Gunners, une sélection provinciale écossaise de rugby à XV participant au Pro12, aujourd'hui officiellement nommée Edinburgh Rugby ;
 Un gunner (aussi parfois appelé « shooter »), un joueur de football américain qui évolue dans l'équipe spéciale ;
 Les Gunners est le surnom d'Arsenal Football Club, un club de football anglais basé à Londres évoluant dans le championnat d'Angleterre de football.

Hydronyme 
 la rivière Gunner, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.